Godarzes (Gōdarz) foi um oficial persa do , ativo no reinado do xá  . Era secretário do exército (junde alcatibe). Com a morte do rei em 420, participou na conspiração da nobreza que impediu que seus filhos o sucedessem e Cosroes, o Usurpador  foi nomeado. Nada mais se sabe sobre ele.

Bibliografia 

 

Dabires
Oficiais de Isdigerdes I
Persas do século V